Seyberth ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Seyberth (1818–1910), deutscher Verwaltungsbeamter
 Wilhelm Seyberth (1849–1937), deutscher Richter und Parlamentarier

Siehe auch:
 Seybert
 Seibert